Sturla steht für:

 Sturla (Genua), Stadtteil von Genua, Italien
 Sturla (Bach), Fließgewässer in Ligurien

Sturla ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (* 1959), Erzbischof von Montevideo
 Eduardo Sturla (* 1974), argentinischer Triathlet
 Salvador Sturla (1891–1975), dominikanischer Musiker und Komponist
 Shana Sturla (* 1975), US-amerikanische Toxikologin